Cernik kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Cernik (ort i Kroatien, Gorski kotar), 
 Cernik (ort i Kroatien, Posavina), 

Robotskapade Kroatienförgreningar